Neapoli kan syfta på:

Grekland 

 Neápolis (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Neápoli (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 
 Neápoli (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 
 Neapoli, Neapoli-Sykies – ort, tidigare kommun